GBD steht als Abkürzung für:

 Gemeinschaft Deutscher (Mineral)Brunnen bzw. Gemeinschaft Deutscher Brauereien 
 Global Burden of Disease, ein Projekt zur Quantifizierung von Todesfällen, Krankheit, Behinderung und Risikofaktoren
 Global Business Dialogue on Electronic Commerce, eine Interessenvertretung von Unternehmen auf dem Gebiet des elektronischen Handles
 „British Overseas Territories citizen“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 Great Bend Municipal Airport (IATA-Code), ein Flughafen in Kansas, USA

GBD